Horemheb est un nom masculin porté par plusieurs militaires du Nouvel Empire, dont l'un monta sur le trône d'Égypte. La traduction en français de ce nom est Horus est en fête.

Pharaon 

 Horemheb, général sous le règne de Toutânkhamon puis d'Aÿ auquel il succède sur le trône d'Horus. Il est le dernier pharaon de la .

Généraux 

 Horemheb, général sous le règne de  ;
 Horemheb, général sous le règne de .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité